Wadąg ist der Name folgender Orte und Gewässer in Polen:
 Wadąg, Binnensee im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1948: Wadangsee im Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Wadąg (Dywity), Ort der Gmina Dywity, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Wadang, Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Wadąg (Fluss), Nebenfluss der Łyna im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Wadangfluss im Kreis Allenstein, Ostpreußen